Détroit de Nelson peut faire référence à plusieurs détroits maritimes : 

 Détroit de Nelson (Îles Shetland du Sud), un passage maritime entre l'île Robert et l'île Nelson dans les îles Shetland du Sud, en Antarctique ;
 Détroit de Nelson (Chili), un passage maritime de l'archipel Reina Adelaida, au Chili.

Voir aussi 

 , un passage maritime navigable dans les îles Sandwich du Sud, auparavant connu sous le nom de « Détroit de Nelson ».